Соло́н Михаили́дис (; 12 ноября 1905, Никосия, британская колония Кипр, ныне Республика Кипр — 10 сентября 1979) — кипрский композитор, дирижёр, пианист, гитарист, музыковед, педагог и общественный деятель.

Биография 
Окончил Парижскую консерваторию у Нади Буланже (композиция) и «Схолу канторум» у Венсана Д’Энди (композиция). В 1934 году вернулся на Кипр. В 1938 году основал первый на острове симфонический оркестр. Основал также концертное общество в Никосии и консерваторию в Лимасоле, где до 1956 года оставался преподавателем теории музыки. В 1946—1948 годах читал лекции в Великобритании по истории греческой музыки. С 1957 года жил в Греции. С 1959 года — дирижёр симфонического оркестра Северной Греции. В 1957—1970 годах — директор Салоникской консерватории. Писал музыку к спектаклям. Автор ряда работ, посвящённых греческой и кипрской музыке.

Память 
 27 июня 2005 года в Лимасоле открыт муниципальный музей-архив Солона Михаилидиса (). На торжественной церемонии открытия присутствовали бывший президент Республики Кипр Тасос Пападопулос и мэр Лимасола Димитрис Контидис.
 Концертный зал имени Солона Михаилидиса Государственного симфонического оркестра города Салоники (пр. Никис, 73)

Сочинения 
 опера «Одиссей» (по Гомеру, 1955)
 балет «Навсикая» (1961)
 кантата «Свободные, осаждённые» (1960)
 симфоническая поэма «De Profundis» (по Оскару Уайльду)
 2 греческие симфонические картины: 
 «Рассвет над Парфеноном»
 «Праздник в Какове»
 сюиты на греческие темы
 «Архаическая сюита» для флейты, арфы и струнного оркестра
 «2 византийских эскиза» для скрипки с opкестром
 струнный квартет
 фортепианное трио
 «Лира Сафо» для фортепиано
 «Деревенская свадьба» для флейты с камерным оркестром

Литературные сочинения 
 Кипрская народная музыка. — Никосия, 1944. 
 Гармония современной музыки. — Лимасол, 1945. 
 Неоэллинистическая музыка. — Лимасол, 1948. 
 Современная греческая музыка.
 The music of ancient Greece. — L., 1978.  (энциклопедия)

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь/Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 347 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 

Выпускники Парижской консерватории
Выпускники Schola Cantorum de Paris
Балетные композиторы Кипра
Оперные композиторы Кипра